Wardag bezeichnet:

Wardąg, See in Polen
Wardak, paschtunisch Maidan Wardag, afghanische Provinz